Уильям Хилл:
* Хилл, Уильям (1903—1971) — британский бизнесмен, основатель букмекерской конторы William Hill.
 Хилл, Уильям Чарльз Осман (1901—1975) — британский биолог.
 Хилл, Уильям Джордж (1940—2021) — британский популяционный генетик.

См. также 
 William Hill